Сантьяго-дель-Кампо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 73,33 км². Население — 306 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса